Bicicletar est le système public de vélos en libre-service à Fortaleza, au Brésil. Mis en service par la municipalité le , le service Bicicletar propose environ  vélos répartis sur 60 stations.

Stations 
Note: la station 23 n'est pas ouverte lors de la  pour un motif inconnu. En lieu et place, ce fut la station 35.

Règles d'usage 
Le vélo peut être utilisé pendant une heure et ceci plusieurs fois par jour. Pour cela, il suffit qu'avant les 60 minutes, l'utilisateur rende le vélo à l'une des stations et attende 15 minutes de sorte qu'il puisse le retirer à nouveau.

Les dimanches et jours fériés (municipaux, étatiques et fédéraux), les voyages sont étendus à 90 minutes s'ils sont effectués avec un intervalle d'au moins 15 minutes entre eux.

Tarifs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cyclisme urbain
 Intermodalité
 Vélos en libre-service

Lien externe 
  

Vélopartage
Transport à Fortaleza